Brendan Smith (né le  à Toronto, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère du joueur Reilly Smith.

Carrière 
Joueur des Buzzers de St. Michael's en OPJHL, Brendan Smith a été choisi en  lors du repêchage d'entrée de 2007 par les Red Wings de Détroit de la Ligue nationale de hockey. Le , il est échangé aux Rangers de New York contre deux choix de deuxième tour au repêchage d'entrée dans la LNH 2018 et un de troisième au repêchage de 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2005-2006 ||Raiders de Wexford ||OPJHL ||21 ||3 ||3 ||6 ||17 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2005-2006 || Buzzers de St. Michael's ||OPJHL ||39 || 5 || 21 || 26 || 55 ||-||-||-||-||-
|-
|2006-2007 ||Buzzers de St. Michael's||OPJHL || 39 || 12 || 24 || 36 || 90 ||-||-||-||-||-
|-
|2007-2008 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||22 ||2 ||10 ||12 ||26 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2008-2009 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||31 ||9 ||14 ||23 ||75 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Badgers du Wisconsin ||NCAA ||42 ||15 ||37 ||52 ||76 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Griffins de Grand Rapids ||LAH ||63 ||12 ||20 ||32 ||124 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Griffins de Grand Rapids || LAH ||56 ||9 ||25 ||34 ||90 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Red Wings de Détroit || LNH ||14 ||1 ||6 ||7 ||13 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Griffins de Grand Rapids || LAH || 32 || 5 || 15 || 20 || 49 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Red Wings de Détroit || LNH || 34 || 0 || 8 || 8 || 36 || 14 || 2 || 3 || 5 || 10
|-
|2013-2014 || Red Wings de Détroit || LNH || 71 || 5 || 14 || 19 || 68 || 5 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
|2014-2015 || Red Wings de Détroit || LNH || 76 || 4 || 9 || 13 || 68 || 5 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
|2015-2016 || Red Wings de Détroit || LNH || 63 || 3 || 12 || 15 || 62 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
|2016-2017 || Red Wings de Détroit || LNH || 33 || 2 || 3 || 5 || 34 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 18 || 1 || 3 || 4 || 29 || 12 || 0 || 4 || 4 || 20
|-
|2017-2018 || Rangers de New York || LNH ||44 ||1 ||7 ||8 ||69 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2017-2018 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||11 ||0 ||2 ||2 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Rangers de New York || LNH || 63 ||  4  || 9 || 13 || 71 || - || - || - || - || -
|-
| 2019-2020 || Rangers de New York || LNH || 62 ||  3  || 5 || 8 || 71 || 3 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
| 2020-2021 || Rangers de New York || LNH || 48 || 5 || 5 || 10 || 73 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Hurricanes de la Caroline  || LNH || 45 || 4 || 4 || 8 || 36 || 14 || 1 || 3 || 4 || 12

| 571 || 33 || 85 || 118 || 630 || 56 || 3 || 11 || 14 || 60

Récompenses

Ligue américaine de hockey 
2010-2011 : 
 sélectionné pour le Match des étoiles avec l'association de l'Ouest
 nommé dans l'équipe d'étoiles des recrues

Notes et références 

Naissance en février 1989
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace des Badgers du Wisconsin
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Red Wings de Détroit
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Hurricanes de la Caroline